A szervetlen kémiában a ligandumok a molekula központi atomjaihoz kapcsolódó atomok.
 A biokémiában a ligand(um) receptorhoz kapcsolódó, általában kis molekula.